Александр Ува́ров:
 Уваров, Александр Алексеевич (известен как Александр Лаэртский; род. 1964) — советский и российский музыкант, автор песен.
 Уваров, Александр Викторович (род. 1960) — советский футболист, тренер.
 Уваров, Александр Георгиевич (1913 1993/94) — советский поэт.
 Уваров, Александр Иванович (род. 1938) — советский и российский физик.
 Уваров, Александр Николаевич (1922—1994) — советский хоккеист.
 Уваров, Александр Фёдорович (1745—1811) — генерал-поручик, участник русско-турецких войн.
 Уваров, Александр Юрьевич (род. 1943) — доктор педагогических наук, инициатор и идеолог цифровой трансформации школьного образования.